

Presentación previa 
Marin Draganja y Mate Pavić eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sergey Betov y Mikhail Elgin ganaron el título tras derrotar en la final Chen Ti y Ruan Roelofse.

Cabeza de serie 

 ' Sergey Betov /  Mikhail Elgin (Campeones)
  Saketh Myneni /  Divij Sharan (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Sean Thornley /  Darren Walsh ''(Primera ronda)
  James Cerretani /  Yasutaka Uchiyama ''(Semifinales, baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Eskisehir 2015